Калиманци — село:
 в Болгарии
 Калиманци — в Благоевградской области;
 Калиманци — в Варненской области;
 в Республике Македонии
 Калиманци — в общине Виница.